Eschau (Bas-Rhin)
 Eschau (Németország)